

Onomastica
 Jost – nome proprio di persona maschile tedesco

Persone
 Colin Jost – attore statunitense
 David Jost – compositore e produttore discografico tedesco
 Jon Jost – regista statunitense
 Michael Jost – cestista tedesco
 Peter Jost Huber – statistico svizzero
 Res Jost – fisico svizzero
 Walter Jost – generale e scrittore tedesco

Aziende
 Jost Werke - azienda tedesca